La communauté de communes de la Lomagne gersoise est une communauté de communes française, située dans le département du Gers.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Liste des Présidents successifs

Compétences

Historique 
Créée le 23 décembre 1998 avec 26 communes.

Par arrêté du préfet du Gers du 28 juin 2012, le périmètre communautaire est étendu à 43 communes.

Voir aussi 
Intercommunalités du Gers

Références

Liens externes 
Le SPLAF (Site sur la Population et les Limites Administratives de la France)
La base ASPIC

Lomagne Gersoise
Lomagne